Tannerus ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, östlich von Jacobi und südwestlich von Asclepi.
Der Kraterrand ist erodiert, der Kraterboden eben.

Der Krater wurde erstmals 1651 von Giovanni Riccioli nach dem Ingolstädter Kontroverstheologen und Jesuiten Adam Tanner benannt, dessen wesentliches historisches Verdienst heute in seiner grundlegenden Kritik an der Hexenverfolgung gesehen wird. Der Jesuit Riccioli begründete die Namensgebung allerdings mit Tanners Verdiensten um die theologische Auseinandersetzung mit dem Luthertum, in seinen Worten „den Häretikern“.

Beer und Mädler strichen in ihrer Selenographie von 1837 den Namen des „wüthenden Ketzerjägers“, was sie auch damit begründeten, dass sich nicht feststellen lasse, welchen Krater Riccioli genau gemeint habe. Der Selenograph Edmund Neison führte den Namen wieder ein. 1935 wurde der Krater schließlich von der IAU offiziell nach Tanner benannt. Die Nebenkrater erhielten ihre IAU-Namen 2006.

Weblinks 
 
 Tannerus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)